Кик Сегерс (; ) — нидерландский футболист, игравший на позиции левого полузащитника.

Карьера 
На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 1974/75 за амстердамский «Аякс». В чемпионате Нидерландов дебютировал 11 мая 1975 года в гостевом матче против клуба МВВ, завершившимся вничью со счётом 0:0. В игре Сегерс вышел на замену вместо Джонни Репа на 61-й минуте матча. Затем Кик продолжил выступать за одну из резервных команд «Аякса».

Летом 1976 года Сегерс перешёл в клуб первого дивизиона «Херенвен», подписав с командой контракт на два года. Перед началом сезона 1977/78 Сегерс высказал своё желание покинуть команду, однако он всё же остался в клубе.

В августе 1978 года Кик стал игроком «Фортуны» из Ситтарда, а спустя два сезона перебрался в бельгийский «Билзен».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте ererat.nl

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК «Аякс» Амстердам
Игроки ФК «Херенвен»
Игроки ФК «Фортуна» Ситтард